

Населені пункти та їхні частини
 Пленси — село в гміні Ґалевіце Верушовського повіту Лодзинського воєводства
 Пленси — село в гміні Бартошице Бартошицького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Пленси — лісова осада в гміні Ґалевіце Верушовського повіту Лодзинського воєводства

Примітки